Закон України «Про вищу освіту»:
 Закон України «Про вищу освіту», ухвалений 17 січня 2002 року;
 Закон України «Про вищу освіту», ухвалений 1 липня 2014 року.

Вища освіта